Een verkeersweg:
 N998 (België)
 N998 (Nederland), zie Provinciale weg 998

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing